Pedler ist der Name von:

 Alexander Pedler (1849–1918), britischer Chemiker, Mitglied der Royal Society
 Emmanuel Pedler (* 1953), französischer Soziologe
 Ern Pedler (1914–1989), US-amerikanischer Romanautor	
 Frederick Pedler (1908–1991), britischer Beamter, Geschäftsmann und Autor  
 Kit Pedler (1927–1981), britischer Mediziner, Parapsychologe und Science-Fiction-Autor
 Margaret Pedler († 1948), britische Autorin